Алекса́ндр Георгиевич Миха́йлов:
 Михайлов, Александр Георгиевич (1937—1996) — советский и российский дирижёр и композитор.
 Михайлов, Александр Георгиевич (род. 1950) — генерал-майор ФСБ, генерал-лейтенант полиции, автор ряда книг.